Battenberg (Eder), een plaats in Waldeck-Frankenberg in Hessen
 Battenberg (Palts), een plaats in Rijnland-Palts
 Battenberg (geslacht), een uit Duitsland stammend adellijk geslacht in Hessen genoemd naar Battenberg aan de Eder.
 Battenburgpatroon, een blokkenpatroon vaak gebruikt door hulpverleningsvoertuigen